Die DDR-Liga 1953/54 war die vierte Saison in der zweithöchsten Spielklasse des DDR-Fußballs. Sie wurde in zwei Staffeln ausgetragen und den jeweiligen Staffelsiegern  BSG Chemie Karl-Marx-Stadt und ZSK Vorwärts Berlin gelang der der Aufstieg in die DDR-Oberliga.

Modus 
Gespielt wurde in 2 Staffeln zu je 14 Mannschaften. In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und Absteiger ermittelt.

Staffel 1

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 In 182 Spielen kamen 1.028.300 Zuschauer ( 5.650 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
28.000 BSG Chemie Karl-Marx-Stadt – BSG Fortschritt Weißenfels (11. Sp.)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
100 SG Dynamo Berlin – BSG Fortschritt Hartha (19. Sp.)
100 SG Dynamo Berlin – BSG Motor Altenburg (21. Sp.)

Staffel 2

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 In 180 Spielen kamen 719.800 Zuschauer ( 3.999 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
18.000 BSG Motor Mitte-Magdeburg – BSG Motor Jena (1. Sp.)
18.000 BSG Motor Mitte-Magdeburg – ZSK Vorwärts Berlin (21. Sp.)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
200 HSG Wissenschaft Halle – BSG Motor Hennigsdorf (18. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1953/54
 FDGB-Pokal 1952/54

Literatur 
 Neue Fußballwoche (fuwo): Jahrgänge 1953–1954. Sportverlag Berlin, 
 DSFS: DDR-Fußballchronik. Band 1: 1949/50–1956
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 rsssf.com

1953/54
Fußballsaison 1953/54